

Geografia

Austria

Comuni 
 Deutschfeistritz – comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Feistritz am Wechsel – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Feistritz an der Gail – comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Feistritz im Rosental, già Feistritz – comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Feistritz ob Bleiburg – comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Sankt Marein-Feistritz – comune nel distretto di Murtal (Stiria)

Ex comuni e frazioni 
 Feistritz – frazione di Raxendorf, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Feistritz – frazione di Strallegg, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Feistritz an der Drau – frazione di Paternion, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Feistritz am Kammersberg – frazione di Sankt Peter am Kammersberg, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Feistritz bei Anger – ex comune ora frazione di Anger, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Feistritz bei Knittelfeld – ex comune ora frazione di Sankt Marein-Feistritz, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Feistritz bei Weißkirchen – ex comune ora frazione di Weißkirchen in Steiermark, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Maria Buch-Feistritz – ex comune ora accorpato a Weißkirchen in Steiermark, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Rottschaft Feistritz – frazione di Liebenfels, comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)

Slovenia 
 Illyrisch Feistritz – antico nome tedesco del comune di Bisterza (Carniola Interna-Carso)
 Windisch Feistritz – antico nome tedesco del comune di Slovenska Bistrica (Oltredrava)
 Wochein Feistritz – antico nome tedesco di Bohinjska Bistrica, frazione del comune di Bohinj (Alta Carniola)